Fatum (Romeinse godsdienst).
Fatum (Friesland), buurtschap nabij Tzum
Fatum (windmolen), een windmolen in die buurtschap
Fatum (film), film van Theo Frenkel met Louis Bouwmeester
Fatum (Sinding), een compositie van Christian Sinding